Der Goldene Rathausmann ist eine Auszeichnung der Stadt Wien. Anders als Auszeichnungen wie das mehrstufige Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien, die eines offiziellen Beschlusses bedürfen, wird die Vergabe des Goldenen Rathausmannes vom Wiener Bürgermeister entschieden. Es gibt keine konkreten Kriterien für die Auswahl der Empfänger, es kann sich beispielsweise um prominente Gäste aus dem Ausland oder verdiente Jubilare handeln.

Die vergoldete Statuette, von der es zwei sich um einige Zentimeter unterscheidende Größen gibt, ist das Ebenbild des auf dem mittleren Turm des neugotischen Wiener Rathauses stehenden Rathausmannes.

Im Rahmen der 60-Jahr-Feier der Wiener Stadthalle überreichte Bürgermeister Michael Ludwig im Juni 2018 den Gläsernen Rathausmann an Christian Kolonovits und Stadthallen-Chef Wolfgang Fischer.

Preisträger

Siehe auch 
 Liste der Auszeichnungen der Stadt und des Landes Wien

Einzelnachweise 

Auszeichnung (Wien)